NGC 5248 (другие обозначения — UGC 8616, MCG 2-35-15, ZWG 73.54, IRAS13350+0908, PGC 48130) — галактика в созвездии Волопас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

 

5248
Волопас (созвездие)
Объекты Колдуэлла